Karl Johan Oskar Fabricius, född 29 september 1982 i Boden, uppvuxen i Kalix och senare i Avan utanför Luleå, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Luleå HF i SHL, och sedan 2014 är lagets assisterande lagkapten. Hans moderklubb är Avans SK. I matchen mot Rögle, den 23 januari 2021, spelade Fabricius sin 1000:e SHL match (grundserie+slutspel); något bara två spelare gjort tidigare. Den 22 april 2021 meddelades att Fabricius inte får förlängt kontrakt med Luleå HF.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar

Födda 1982
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Luleå HF
Spelare i Frölunda HC
Män
Levande personer
Idrottare från Luleå
Spelare i Heilbronner Falken
Spelare i HC Lev Poprad